Зейдан () — арабская фамилия. Известные носители:

 Зейдан, Али (род. 1950) — ливийский политик и дипломат. Премьер-министр страны в 2012—2014 годах.
 Зейдан, Джирджи (1861—1914) — арабский писатель, публицист и учёный.
 Зейдан, Мустафа (род. 1998) — шведский футболист, полузащитник.
 Зейдан, Юсуф (род. 1958) — египетский писатель и учёный, специализирующийся на арабских и мусульманских исследованиях.